Aprígio de França (Jaboatão dos Guararapes, c.1900 — c.1970 é um bandolinista e compositor brasileiro.

Obras 
 Primeira valsa

Compositores de Pernambuco
Bandolinistas de Pernambuco
Naturais de Jaboatão dos Guararapes